TFP quiere decir:

 por sus siglas en inglés, en economía la sigla designa la Productividad Total de los Factores (Total Factor Productivity);
 en derecho, al Tribunal Penal Federal;
 en matemáticas, a cualquier Teorema de punto fijo;
 en la calle, a cualquier Tondo de Formación Profesionalteorema de punto fijo;

Además, se abrevia frecuentemente como TFP el nombre de la asociación católica Tradición, Familia y Propiedad.

Frecuentemente es utilizado para referirse a Tamara Falcó Preysler así como a los productos de su marca personal.

Siglas